Wolfgang Brandes ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Brandes (Antiquar) (1901–1987), deutscher Antiquar, Buchauktionshaus-Gründer und Journalist
 Wolfgang Brandes (Ökonom) (* 1942), deutscher Ökonom
 Wolfgang Brandes (Archivar) (* 1956), deutscher Archivar